Маратон може да се односи на:

 Маратон, атлетска дисциплина.
 Маратон (град), град у Грчкој, место Маратонске битке.
 Маратон (митологија), митолошки епонимни херој града у Грчкој.
 Маратон (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио
 Маратон (Флорида), град у САД у држави Флорида
 Маратон (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
 Маратон (Ајова), град у САД у држави Ајова